F7 F07 ou F.VII peut faire référence à :

Domaine militaire 
 F 7, un sous-marin de la Regia Marina ;
 Fokker F.VII, un avion militaire néerlandais ;
 HMS Afridi (F07), un destroyer de la classe Tribal de la Royal Navy.

Informatique 
 , septième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur ;
 Fedora7, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Médecine 
 Troubles de la personnalité et du comportement dus à une affection, une lésion et un dysfonctionnement cérébraux (F07), d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Fittipaldi F7 (1980), une Formule 1 de l'écurie Fittipaldi.

Transports 
Aviation
  ;
 IHI Corporation F7, un turboréacteur japonais d'IHI.

Train
 EMD F7, une série de locomotives diesel-électriques américaine d'EMD.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres